Trinity College kan avse:

Australien
 Trinity College (University of Melbourne), en del av University of Melbourne, i Melbourne, Victoria
 Trinity College, Adelaide, South Australia
 Trinity College, Perth, Western Australia

Brittiska jungfruöarna
 Trinity College & University, det gamla namnet på Bronte International University, Tortola

Irland
 Trinity College, Dublin, det enda colleget som bildar Dublins universitet

Italien
 Trinity College, Rome Campus i Rom (del av Trinity College (Connecticut))

Kanada
 University of Trinity College, ett av collegen som bildar Torontos universitet i Ontario
 Trinity College School, en internatskola i Port Hope, Ontario

Singapore
 Trinity College, Singapore

Sri Lanka
 Trinity College (Kandy), en gymnasieskola i Kandy, Sri Lanka

Storbritannien
 Trinity College, Bristol, en anglikansk teologisk högskola belägen i Bristol, England
 Trinity College, Cambridge, ett av collegen som bildar Cambridges universitet i Cambridge, England
 Trinity College, London, beläget i London, England
 Trinity College of Music beläget i Greenwich (London, England)
 Trinity College, Oxford, ett av collegen som bildar Oxfords universitet i Oxford, England
 Trinity College, Glasgow, en del av University of Glasgow School of Divinity, i Glasgow, Skottland
 Trinity College Carmarthen, belägen i Carmarthen, Wales
 "Trinity College", det gamla namnet för Glenalmond College, beläget i Perthshire, Skottland

USA
 Trinity College (Connecticut), beläget i Hartford, Connecticut
 Trinity Christian College, beläget i Palos Heights, Illinois
 Trinity College and Seminary, beläget i Newburgh, Indiana
 Trinity College (Florida), en bibelskola belägen i Trinity, Florida
 "Trinity College", det gamla namnet på Duke University
Trinity College of Arts and Sciences, ett av collegen som bildar Duke University
 Trinity College (Vermont), en gammal flickskola belägen i Burlington, Vermont
 Trinity Lutheran College i Seattle, Washington
 "Trinity College", det gamla namnet för Trinity Washington University, ett katolskt universitet för kvinnor

Se även
 Trinity University (förgreningssida)